Oberreit ist der Name folgender Orte:

 Oberreit (Feldkirchen-Westerham), Ortsteil von Feldkirchen-Westerham, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Oberreit (Frasdorf), Ortsteil von Frasdorf, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Oberreit (Moosburg an der Isar), Ortsteil von Moosburg an der Isar, Landkreis Freising, Bayern
 Oberreit (Teisendorf), Ortsteil von Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Oberreit (Vilshofen), Ortsteil von Vilshofen an der Donau, Landkreis Passau, Bayern
 Oberreit (Windorf), Ortsteil von Windorf, Landkreis Passau, Bayern
 Oberreit (Gemeinde Maishofen), Ortsteil von Maishofen, Salzburger Land, Österreich

Oberreit ist der Familienname folgender Personen:
 Jacob Hermann Oberreit (1725–1798), Schweizer Schriftsteller, Philosoph und Wundarzt, siehe Jacob Hermann Obereit
 Jakob Andreas Hermann Oberreit (1777–1856), deutscher Generalmajor und Kartograf 
 Hermann Ludwig Edmund Oberreit (1821–1906), deutscher Pädagoge 

Siehe auch:
 Friedhof Oberreit in Oberreit (Moosburg an der Isar)
 Oberreith